

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Eraldo Pecci, (1955- ), footballeur italien ;
 Giuseppe Pecci, (1807-1890), théologien thomiste catholique ;
 Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci, (1810-1903),  est le nom du pape  ;
 Víctor Pecci, (1955- ), joueur de tennis paraguyen ;

Homonymie de patronyme